

Codici 
 FBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Luano, Lubumbashi, Repubblica Democratica del Congo

Aziende
FBM – azienda italiana produttrice di motori